Чи́ро Иммо́биле (; ) — итальянский футболист, нападающий клуба «Лацио» и сборной Италии. Чемпион Европы 2020 года. Лучший бомбардир в истории «Лацио».

Клубная карьера

«Ювентус» 
Чиро Иммобиле в июне 2008 года перешёл в «Ювентус» из клуба итальянской Серии С2 «Сорренто». Сперва он попал в юношескую команду, но вскоре был переведён в Примаверу туринского клуба, где составил атакующую связку с другим молодым нападающим Аюбом Даудом. Благодаря этому дуэту, в 2009 году Примавера «Ювентуса» выиграла Кубок Вияреджо — престижный турнир среди молодёжных команд. Иммобиле стал открытием турнира, забив 5 мячей, два из которых в финале в ворота молодёжки «Сампдории».

14 марта 2009 года Иммобиле дебютировал в Серии А, заменив на 89 минуте Алессандро Дель Пьеро, в матче против «Болоньи», в том же матче дебютировал и Аюб Дауд, выйдя на минуту раньше. 25 ноября 2009 года состоялся дебют Чиро в еврокубковых матчах. Во втором тайме, в игре против французского «Бордо», он снова заменил Алессандро Дель Пьеро.

В феврале 2010 он во второй раз подряд выиграл с Примаверой Кубок Вияреджо. Иммобиле стал лучшим бомбардиром турнира, отличившись 10 раз. В финале против «Эмполи» Чиро оформил хет-трик, а матч завершился со счётом 4:2 в пользу туринцев.

Аренда в «Сиену», «Гроссето» и «Пескару» 
Ввиду сильной конкуренции в линии атаки «Ювентуса», Иммобиле несколько сезонов провел в различных клубах Серии В для того, чтобы набраться опыта.

Летом 2010 года отдан в аренду «Сиене» вместе с Лукой Марроне. Первый гол в Серии В он забил 20 ноября 2010 года в матче «Портогруаро» — «Сиена» (1:4). Этот гол стал единственным, забитым за «Сиену» во время аренды.

24 января 2011 года перешёл на правах аренды в «Гроссето», в футболке которого 16 раз выходил на поле и отметился лишь одним забитым мячом. 15 июля 2011 года Иммобиле перешёл в «Пескару» на правах годичной аренды. За этот период он сыграл 37 матчей и забил 28 голов, и помог команде подняться в Серию А. 18 июня 2012 года «Ювентус» продал половину прав на Иммобиле «Дженоа».

«Торино» 
Летом 2013 года нападающий перешёл в «Торино», которое выкупило права на футболиста у «Дженоа». Он дебютировал за «Торино» в третьем раунде кубка Италии против бывшего клуба «Пескара», забив свой первый гол в сезоне. Он отдал голевую передачу в своем дебютном матче в Серии А за клуб, а забить смог только 6 октября в ничейном матче против «Сампдории». Гол стал сигналом от Иммобиле, который забил ещё 12 голов в своих следующих 15 матчах, включая его первый дубль в Серии А в матче против «Кьево» в декабре. 22 марта 2014 года Иммобиле сделал свой первый хет-трик в Серии А, одержав победу над «Ливорно» со счетом 3:1. 6 апреля он забил победный гол в ворота «Катании», а матч завершился со счетом 2:1. 13 апреля «Дженоа» вела 1:0, когда Иммобиле и Алессио Черчи забили в самом конце матча, что позволило «Торино» одержать победу 2:1. Он забил снова в следующем туре 19 апреля в ничейном матче с «Лацио», завершившемся ничьей 3:3. 27 апреля Иммобиле забил в шестом матче подряд, в котором «Торино» одержал победу над «Удинезе» со счетом 2:0. Этот гол стал 21-м в сезоне, благодаря которому он сравнялся с Паоло Пуличи и Франческо Грациани по количеству голов за «Торино» в одном сезоне. 11 мая Иммобиле забил в предпоследнем матче сезона против «Пармы», но был удален во втором тайме и дисквалифицирован на финальный матч против «Фиорентины».

По итогам сезона 2013/14 стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 22 гола.

«Боруссия» Дортмунд 

2 июня 2014 года Иммобиле перешёл в «Боруссию» (Дортмунд), заключив контракт на 5 лет. Трансфер Иммобиле обошёлся «Боруссии» в 19 млн евро (эту сумму поровну поделили между собой владевшие правами на футболиста клубы «Ювентус» и «Торино»), а зарплата — 2 млн евро в год. 13 августа 2014 года Иммобиле дебютировал за Дортмунд в качестве нападающего в стартовом составе в матче Супекубка Германии против мюнхенской «Баварии». Матч завершился победой «Боруссии» со счетом 2:0. Иммобиле дебютировал в Бундеслиге 23 августа в стартовом матче Чемпионата Германии сезона 2014/15, в котором они проиграли «Байеру 04» 0:2. 16 сентября 2014 года Иммобиле забил свой первый гол за клуб, открыв счёт в домашней победе над «Арсеналом» со счётом 2:0 в групповом этапе Лиги чемпионов. Он забил четыре гола в шести матчах Лиги чемпионов, в выездной победе над «Андерлехтом», в домашней победе над «Галатасараем» и в домашней ничьей против «Андерлехта», а «Боруссия» вышла из группы с первого места. 17 декабря 2014 года Иммобиле отдал ассист в первом голе и забил второй гол в домашнем матче с «Вольфсбургом», который завершился со счетом 2:2.

Иммобиле редко забивал и перестал попадать в основной состав команды, в его трансфере заинтересовались ряд итальянских клубов — «Лацио», «Фиорентина» и «Милан».

«Севилья» 
Первую половину сезона 2015/16 Иммобиле провёл в Испании, выступая за «Севилью» на правах аренды, потом «Севилья» его выкупила и в январе 2016 отдала в аренду до конца сезона в «Торино».

31 июля 2015 года Иммобиле был унесен с поля в кислородной маске и шейном корсете через пять минут после начала товарищеского матча против «Уотфорда» на Викаридж Роуд после столкновения головами с противником. Он был доставлен в больницу для обследования. Он дебютировал за «Севилью» 11 августа 2015 года, выйдя со скамейки запасных, заменив Кевина Гамейро на 80-й минуте финала Суперкубка УЕФА 2015 года, против Барселоны. В этом матче Иммобиле отдал голевую передачу на Евгения Коноплянку, который сравнял счёт в матче, отправив его в дополнительное время; «Барселона» выиграла в этом матче со счётом 5:4. 8 ноября 2015 года Иммобиле забил свой первый гол за «Севилью» на 36-й минуте в домашнем матче Чемпионата Испании против «Реала», завершившемся победой хозяев 3:2. В ноябре обязательство по покупке было выполнено, когда Иммобиле появился на поле в пятый раз.

Аренда в «Торино» 
14 января 2016 года Иммобиле вернулся в «Торино» на правах аренды до конца сезона 2015/16. Через два дня, в своем дебютном матче после возвращения, Иммобиле забил первый гол в домашней победе над «Фрозиноне» со счетом 4:2. 14 февраля он оформил дубль в гостевой победе над «Палермо» со счётом 1:3. 20 марта в перерыве матча против «Ювентуса» Иммобиле был заменен. Позже было диагностировано, что он получил мышечную травму и выбыл на месяц.

«Лацио»

Сезон 2016/17 
27 июля 2016 года Иммобиле подписал контракт с римским «Лацио». 21 августа Иммобиле забил в дебютном матче за «Лацио» против «Аталанты», матч завершился победой гостей 3:4. 17 сентября он забил гол в домашнем матче против «Пескары», завершившемся разгромной победой хозяев 3:0. 1 октября 2016 года Иммобиле отличился дублем в гостевой победе над «Удинезе» со счетом 0:3. 16 октября Чиро помог своей команде добыть ничью в домашнем матче против «Болоньи», реализовав пенальти на 90-й минуте встречи. 23 октября Иммобиле с передачи Фелипе Андерсона забил мяч в ворота своей бывшей команды, «Торино», а матч завершился ничьей 2:2. 26 октября Иммобиле оформил очередной дубль за «Лацио» в матче против «Кальяри», завершившемся победой хозяев 4:1. 8 января 2017 года Иммобиле забил единственный мяч в домашнем матче против «Кротоне», принесший минимальную победу хозяевам. 15 января в домашнем матче против «Аталанты» Чиро на 68-й минуте реализовал одиннадцатиметровый удар, принесший победу его команде со счетом 2:1. 13 февраля 2017 года в домашнем матче против «Милана» Иммобиле заработал пенальти, который успешно реализовал Лукас Билья. В следующем туре Иммобиле забил гол, который позволил «Лацио» сравнять счет в гостевом матче против «Эмполи», а игра завершилась победой гостей благодаря голу Кейта Бальде на 80-й минуте встречи. 5 марта он открыл счет в гостевом матче против «Больньи», забив гол с передачи Сенада Лулича, а позднее, на 74-й минуте, Иммобиле оформил дубль в матче с передачи Милинковича-Савича. 1 апреля Иммобиле на 42-й минуте сравнял счет в гостевом матче против «Сассуоло», а по итогам встречи «Лацио» смогли добыть три очка. 28 мая, в заключительном туре сезона, Иммобиле забил единственный мяч «Лацио» в ворота «Кротоне», однако встреча завершилась поражением со счётом 1:3. По итогам сезона Иммобиле забил 23 гола в 36 матчах Серии А и 3 гола в Кубке Италии.

Сезон 2017/18 

13 августа 2017 года Иммобиле забил два первых гола в Суперкубке Италии; «Лацио» одержал победу с итоговым счетом 3:2 над «Ювентусом». 27 августа во втором туре Серии А Иммобиле забил первый гол в матче против «Кьево»; матч завершился победой «Лацио» со счётом 1:2. 10 сентября Иммобиле оформил хет-трик в ворота «Милана», а также отдал голевую передачу на Луиса Альберто. 14 сентября в первом туре Лиги Европы Иммобиле вышел на замену в перерыве матча и забил гол, который помог итальянскому клубу одержать победу над «Витессом» со счетом 2:3. 17 сентября Иммобиле оформил дубль в ворота «Дженоа», а матч закончился победой «Лацио» 2:3. 14 октября в гостевом матче против «Ювентуса» он оформил дубль, который помог обыграть туринский клуб со счетом 2:1. 21 октября Иммобиле продлил контракт с «Лацио» до 2022 года. 22 октября в матче против «Кальяри» он забил первый гол с пенальти, а после сумел отличиться с передачи Адама Марушича. 18 ноября он забил гол в ворота «Ромы», а матч закончился победой римлян со счётом 2:1. 6 января 2018 года Иммобиле оформил покер в гостевом матче против «СПАЛа», а матч закончился со счётом 2:5. 19 февраля Иммобиле забил 2 гола в домашнем матче против «Вероны»; матч закончился победой хозяев 2:0. 22 февраля в ответном матче раунда 1/16 Лиги Европы Иммобиле забил 3 гола в ворота «Стяуа», а «Лацио» по сумме двух встреч прошел в следующий раунд. 11 марта 2018 года он забил гол в ворота «Кальяри» на 90-й минуте, который спас «Лацио» от поражения в матче; матч завершился ничьей 2:2. 31 марта Иммобиле забил 2 гола в домашней встрече против «Беневенто», которая завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2. 8 апреля в гостевой игре против «Удинезе» он сначала забил гол с передачи Лулича, а потом ассистировал на Луиса Альберто. Иммобиле закончил сезон с 29 голами в 33 проведенных играх Серии А, а также забил 7 голов в 8 матча Лиги Европы УЕФА.

Сезон 2018/19 
18 августа в домашнем матче 1-го тура Серии А Иммобиле забил единственный гол «Лацио» в матче, который не помог одержать победу над «Наполи»; матч закончился победой гостей 1:2. 20 сентября в 1-м туре Лиги Европы Иммобиле забил победный гол в ворота «Аполлона». Через 3 дня Иммобиле оформил дубль в домашней победе над «Дженоа», принеся победу 4:1. 7 октября Чиро забил единственный гол в матче против «Фиорентины», принеся своей команде победу 1:0. 4 ноября Иммобиле оформил дубль в домашнем матче против «СПАЛа», матч завершился победой хозяев 4:1. 2 декабря он забил гол в гостевом матче против «Кьево», который помог гостям добыть ничью, матч завершился 1:1. 12 января в матче 1/8 Кубка Италии против «Новары» Иммобиле отметился двумя забитыми голами, а также одной голевой передачей. В следующей стадии кубка, Иммобиле вновь забил 1 гол, а «Лацио» в серии послематчевых пенальти обыграл «Интер» и прошел в полуфинал.10 марта Иммобиле забил гол в ворота «Фиорентины», а матч закончился ничьей 1:1. 7 апреля он забил гол и отдал голевую передачу в ничейном матче с «Сассуоло». В ответном полуфинальном матче Кубка Италии против «Милана» Иммобиле отдал голевую передачу на Корреа, гол которого вывел римлян в финал. В заключительном туре сезона против «Торино» Иммобиле забил гол, но этого не хватило для победы, и матч закончился поражением римлян со счётом 3:1. В сезоне 2018/19 Иммобиле забил 15 голов в 36 матчах Серии А и 1 гол в Лиге Европы.

Сезон 2019/20 
18 января 2020 года сделал хет-трик (два — с пенальти) в ворота «Сампдории» в матче чемпионата Италии в Риме (5:1). 26 июля 2020 года сделал хет-трик (два — с пенальти) в ворота «Вероны». Также за сезон Серии А Иммобиле сделал 7 дублей.

1 августа 2020 года в матче последнего 38-го тура Серии А 2019/20 «Наполи» — «Лацио» (3:1) забил рекордный 36-й гол в итальянском чемпионате за один сезон и сравнялся по этому показателю с Джино Россетти (1928/29) и Гонсало Игуаином (2015/16) и одновременно стал обладателем Золотой бутсы. Из 36 мячей Иммобиле 14 забил с пенальти.

Сезон 2021/22 
4 ноября 2021 года отметился голом в поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы в ворота «Марселя» (2:2), который стал для форварда 160-м забитым мячом в составе римлян. Благодаря этому он обошел Сильвио Пиолу и стал рекордсменом по числу забитых голов в истории «Лацио». Для Иммобиле это была 233 игра, а у Пиолы было 243 матча и 159 голов.

Карьера в сборной 
Иммобиле дебютировал за юношескую сборную Италии до 19 лет в 2008 году в матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2009 года, но его команда в итоге не попала на турнир. 25 марта 2009 года Чиро сыграл свой первый матч за молодёжную сборную Италии до 21 года в товарищеской игре против сборной Австрии. В отборочном турнире молодёжного Евро-2013 Иммобиле забил 4 мяча, в том числе по мячу в двух стыковых играх против шведов. В финальном турнире в июне 2013 года в Израиле Иммобиле забил мяч в проигранном финале против Испании (2:4).

В национальной сборной, которую тогда тренировал Чезаре Пранделли, Иммобиле дебютировал 6 марта 2014 года в товарищеском матче против команды Испании (0:1). Был в составе сборной Италии на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. На турнире сыграл 17 минут против Англии (2:1), заменив Балотелли, и 71 минуту против Уругвая (0:1), выйдя в стартовом составе. Итальянцы не сумели выйти из группы.

4 сентября 2014 года в своей пятой игре за сборную забил первый мяч в ворота сборной Нидерландов в товарищеском матче в Бари (2:0).

На чемпионате Европы 2016 года во Франции сыграл в двух матчах. 13 июня вышел на замену вместо Эдера на 75-й минуте в игре с Бельгией (2:0). 22 июня Иммобиле вышел в стартовом составе против Ирландии (0:1) и провёл на поле 71 минуту. В матчах плей-офф против Испании и Германии Иммобиле на поле не выходил.

Второй мяч за сборную забил только 5 сентября 2016 года в ворота Израиля в отборочном матче чемпионата мира 2018 года (3:1). 9 октября 2016 года сделал дубль в ворота Македонии и принёс Италии победу в гостевом отборочном матче ЧМ-2018 (3:2). Второй мяч Иммобиле забил в добавленное время ко второму тайму. В отборочном турнире также забивал в ворота Лихтенштейна (12 ноября 2016 года), Албании (24 марта 2017 года) и Израиля (5 сентября 2017 года). Итальянцы под руководством Джана Пьеро Вентуры заняли второе место в отборочной группе после сборной Испании и в ноябре 2017 года играли в стыковых матчах со шведами, которым неожиданно уступили по сумме двух матчей (0:1, 0:0). Иммобиле в обоих матчах со шведами провёл на поле по 90 минут. Итальянцы не попали на чемпионат мира впервые с 1958 года.

В сентябре 2019 года Иммобиле забил свой 8-й мяч за сборную, открыв счёт в матче против финнов в Тампере в отборочном матче Евро-2020. 18 ноября 2019 года Чиро забил два мяча в первом тайме в разгромном победном матче со сборной Армении в Палермо (9:1). Итальянцы под руководством Роберто Манчини вышли на Евро, выиграв в своей группе 10 матчей из 10 при разнице мячей 37-4. Больше Иммобиле в составе Италии в отборочном турнире забил только Андреа Белотти (5), ещё три футболиста забили также по три мяча.

В июне 2021 года Чиро был приглашён главным тренером сборной Италии для участия в чемпионате Европы 2020. Включён в стартовый состав матча-открытия турнира против сборной Турции (3:0) и на 66-й минуте игры Иммобиле отличился голом в ворота соперника.

Достижения

Командные 
«Ювентус»
 Победитель Турнира Вияджеро (2): 2009, 2010

«Пескара»
 Победитель Серии B: 2011/12

«Боруссия» (Дортмунд)
 Обладатель Суперкубка Германии: 2014

«Лацио»
 Обладатель Кубка Италии: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2017, 2019

Сборная Италии
 Серебряный призёр Средиземноморских игр: 2009
 Чемпион Европы: 2020

Личные 
 Лучший бомбардир Серии B: 2011/12
 Лучший бомбардир Серии A (4): 2013/14, 2017/18 (наряду с Мауро Икарди), 2019/20, 2021/22
 Обладатель «Золотой бутсы»: 2020
 Лучший бомбардир Лиги Европы УЕФА: 2017/18
 Член символической «сборной сезона» Серии А (3): 2013/14 , 2017/18, 2019/20
 Член символической «сборной сезона» Лиги Европы: 2017/18
 Лучший бомбардир в истории «Лацио»: 163 гола

Личная жизнь 
Чиро Иммобиле женат на экс-модели из Рима Джессике Мелене. Джессика подарила возлюбленному дочь Михеллу в 2013 году, а когда дочери исполнилось 3 месяца — пара узаконила отношения. В 2015 году родилась вторая дочь — Джорджиа. В 2019 году родился сын Маттиа.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Выступления за сборную 
По состоянию на 28 марта 2017 года.

Список матчей 

Итого: 22 матча / 6 голов; 12 побед, 6 ничьих, 4 поражения.

По состоянию на 28 марта 2017 года

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (16 июля 2021) — в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили итальянскую команду на победу на чемпионате Европы по футболу 2020

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Гроссето»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Лацио»